Selen fluorid se može odnositi na:

 Selen heksafluorid (selen(VI) fluorid), SeF6
 Selen tetrafluorid (selen(IV) fluorid), SeF4